Кизик — персонаж древнегреческой мифологии
 Кизик — город в Малой Азии.

См. также 
 Кизика — историческая область в Грузии.